ARAG World Team Cup 2007 — международный мужской командный теннисный турнир, в 29-й раз проводимый ATP в Дюссельдорфе, Германия.

В 2007 году турнир прошёл на открытых грунтовых кортах с 20 по 26 мая.

Прошлогодний победитель — сборная Хорватии не защищала свой титул.

Турнир

Синяя группа

Положение команд

Германия — Бельгия

Чехия — Испания

Германия — Испания

Бельгия — Чехия

Германия — Чехия

Бельгия — Испания

Красная группа

Положение команд

Аргентина — Швеция

США — Чили

США — Аргентина

Чили — Швеция

Швеция — США

Аргентина — Чили

Финал

Аргентина — Чехия

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Кубок Хопмана 2007

Германия
Теннис
Май 2007 года
2007